Skrót CSLR może oznaczać:
 Centre scolaire Léo-Rémillard – francuska szkoła na terenie Winnipeg, Manitoba, Kanada
 City and South London Railway